Alexei Wassiljew (russisch ) ist der Name folgender Personen:

* Alexei Wassiljew (Badminton) (* 1980), russischer Badmintonspieler
 Alexei Alexandrowitsch Wassiljew (1811–1879), russischer Porträtmaler
 Alexei Igorewitsch Wassiljew (* 1972), russischer Autorennfahrer
 Alexei Iwanowitsch Wassiljew (1742–1807), russischer Staatsbeamter, Politiker und Finanzminister
 Alexei Jurjewitsch Wassiljew (* 1977), russischer Basketballspieler und -trainer
 Alexei Michailowitsch Wassiljew (* 1939), russischer Afrikanist und Arabist
 Alexei Sergejewitsch Wassiljew (* 1977), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Tichonowitsch Wassiljew (1869–1928), russischer Jurist und hoher Polizeibeamter